Church House steht für Bauwerke:
 Church House (Brisbane)
 Church House (Westminster)
Weiteres
 Church House Trust, britische Privatbank
Siehe auch:
Benjamin Church House